Хо́лопайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Холопайнен, Ари (род. 1969) — финский хоккеист с мячом.
 Холопайнен, Майя (род. 1978) — финская биатлонистка.
 Холопайнен, Пиетари (род. 1982) — финский футболист.
 Холопайнен, Туомас (род. 1976) — финский клавишник.
 Холопайнен, Эса (род. 1972) — финский гитарист.
 Холопайнен, Ялмари (1882—1954) — финский футболист.